Le coup du cheval, connu aussi internationalement comme le coup Fabre, du nom de l'ancien champion du monde français Marius Fabre, est une combinaison standard du jeu de dames, spécialement dans la partie classique.

Principe du coup du cheval 

Le mécanisme de base 27-22 (18x27) 33-29 (24x31) utilise la prise majoritaire et offre un temps de repos, voire deux, ce qui permet diverses combinaisons, dont une est réalisable après le début de partie suivant : 31-27 (17-21) 33-28 (18-23) 34-30 (13-18) 38-33 (8-13) 42-38 (20-24)? B+1.

C'est l'offre des trois pions par (24x31) qui est la caractéristique de ce coup.

L'appellation « cheval » viendrait de ce que la rafle finale 28x37 évoque un fer à cheval.

Le coup du cheval possède un développement spectaculaire, dénommé « coup Molimard » ou « coup Jernberg », et pouvant se produire dès le neuvième temps de la partie. Dans cette variante, une première rafle permet de libérer la case 3 pour venir y damer à l'issue d'une seconde rafle.

Liens externes 
 .

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Articles connexes 
 Coup Fabre
 Coup Molimard

Notes et références 

cheval